Max Steel – linea di action figures
Max Steel – serie animata del 2000
Max Steel – serie animata del 2013
Max Steel – film del 2016